Yoro bezeichnet

 eine Stadt in Honduras, siehe Yoro (Honduras)
 ein Departamento in Honduras, siehe Departamento Yoro
 ein Bistum in Honduras, siehe Bistum Yoro
 den nach der honduranischen Stadt benannten Marskrater Yoro

Yoro ist der Familienname folgender Personen:
 Leny Yoro (* 2005), französisch-ivorischer Fußballspieler

Yōrō bezeichnet:
 Ära der japanischen Zeitrechnung von 717–724, siehe Yōrō (Ära)
 ein Landkreis in der japanischen Präfektur Gifu, siehe Yōrō-gun (Gifu)
 eine Stadt in diesem Landkreis, siehe Yōrō (Gifu)